

Persone

Dupré
Amalia Dupré (1842-1928) – scultrice italiana
Antoine Dupré (1782-1816) – poeta e drammaturgo haitiano
Antoine Dupré (1723-1782) – inventore francese
Athanase Dupré (1808-1869) – matematico e fisico francese
Augustin Dupré (1748-1833) – incisore e medaglista francese
Ernest Dupré (1862-1921) – psichiatra e psicologo francese
Giovanni Dupré (1817-1882) – scultore italiano
Guillaume Dupré (1576-1643) – medaglista e scultore francese
Jean-Denis Dupré (1706-1782) – ballerino francese
Jozef Dupré (1928-2021) – politico belga fiammingo
Jules Dupré (1812-1889) – pittore francese
Julien Dupré (1851-1910) – pittore francese
Louis Dupré (1789-1837) – pittore francese
Marcel Dupré (1886-1971) – musicista francese
Thomas Ludger Dupré (1933-2016) – vescovo cattolico statunitense
Yanick Dupré (1972-1997) – sportivo canadese

Cognomi composti
Amalia Ciardi Dupré (1934) – scultrice italiana
Eugenio Dupré Theseider (1898-1975) – storico italiano
Giovanni Ciardi-Dupré (1905-1964) – medico italiano
Nicolas-François Dupré de Saint-Maur (1695-1774) – economista e statistico francese
Xavier Dupré Raventós (1956-2006) – archeologo e storico spagnolo

Altro
Sindrome di Dupré – sindrome
Tipo Dupré – tipo monetario della monetazione francese
Yanick Dupré Memorial Award – premio annuale della American Hockey League